El plural de Embajador hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Diplomacia 
 Embajador
 Introductor de embajadores, funcionario diplomático.
 Embajador de buena voluntad
 Embajador de marca
 Embajadores de Buena Voluntad de la FAO
 Embajadores de buena voluntad de Unicef

Lugares de Madrid
Embajadores (Centro), barrio perteneciente al distrito Centro .
Portillo de Embajadores
Calle de Embajadores, una de las vías típicas.
Estación de Acacias / Embajadores, intercambiador de transportes entre las líneas 3 y 5 de Metro.

Música
Embajadores de la música colombiana, programa musical.
Embajadores en el infierno, película española de 1956.
Los Embajadores Criollos, famoso trío de música criolla peruana.
Los Embajadores Vallenatos, grupo musical folclórico colombiano.

Además
Los embajadores (novela), del autor Henry James.
Los embajadores, pintura de Hans Holbein el Joven.

Enlaces externos